При́городный — название населённых пунктов в России:

Алтайский край
 Пригородный — посёлок в городском округе город Барнаул.
 Пригородный — посёлок в Бийском районе.

Архангельская область
 Пригородный — посёлок в Каргопольском районе.

Астраханская область
 Пригородный — посёлок в Наримановском районе.

Владимирская область
 Пригородный — село в Юрьев-Польском районе.

Волгоградская область
 Пригородный — посёлок во Фроловском районе.

Воронежская область
 Пригородный — посёлок в Калачеевском районе.

Ивановская область
 Пригородный — хутор в Кинешемском районе.

Кемеровская область — Кузбасс
 Пригородный — посёлок в Кемеровском районе.

Краснодарский край
 Пригородный — посёлок в подчинении города Краснодара.
 Пригородный — посёлок в Тихорецком районе.
 Пригородный — посёлок в Туапсинском районе.

Красноярский край
 Пригородный — посёлок в Минусинском районе.

Курская область
 Пригородный — посёлок в Обоянском районе.

Ленинградская область
 Пригородный — посёлок в Гатчинском районе.

Московская область
 Пригородный — посёлок в Орехово-Зуевском городском округе.

Новосибирская область
 Пригородный — посёлок в Черепановском районе.

Оренбурская область
 Пригородный — посёлок в Оренбургском районе.

Псковская область
 Пригородный — деревня в Дновском районе.

Ростовская область
 Пригородный — посёлок в Красносулинском районе.

Санкт-Петербург
 Пригородный — территориальная зона в посёлке Парголово Выборгского района.

Саратовская область
 Пригородный — посёлок в Петровском районе.

Тамбовская область
 Пригородный — посёлок в Моршанском районе.

Тверская область
 Пригородный — посёлок в Бельском районе.
 Пригородный — посёлок в Вышневолоцком городском округе.

Тульская область
 Пригородный — посёлок в Богородицком районе.
 Пригородный — посёлок в Дубенском районе.
 Пригородный — посёлок в Плавском районе.

Ульяновская область
 Пригородный — посёлок в городском округе город Ульяновск.

Челябинская область
 Пригородный — посёлок в Каслинском районе.
 Пригородный — посёлок в Нязепетровском районе.
 Пригородный — посёлок в Сосновском районе.

См. также 
 Пригородный район
 Пригородный сельсовет
 Пригородная
 Пригородное